Sport
 Greg Walker (honkballer) - Amerikaans honkbalspeler
 Greg Walker (Australian Rules) - Australian rulesvoetballer

Muziek
 Greg T. Walker - Amerikaans bassist
 Greg Walker (zanger) - Amerikaans zanger